Maraș se poate referi la:
 Kahramanmaraș, un oraș din Turcia, cunoscut până în 1973 ca Maraș
Varosha (în limba greacă/Maraș (în limba turcă), un cartier în orașul Famagusta/Gazimağusa din Ciprul de Nord.